Agios Vasilios puede referirse a:

Agios Vasilios, un municipio de Creta, Grecia.
Agios Vasilios, un pueblo de Corintia, Grecia.
Agios Vasilios, un pueblo de Chipre.
Agios Vasilios, un yacimiento arqueológico de Laconia, Grecia.